Filipi je lahko:
 Filipi, Hrvaška
 Filipi, Grčija
 priimek Filipi